Gianola ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Gianola (* 1960), italienischer Motorradrennfahrer
 Daniel Gianola (* 1947), in  Uruguay geborener Agrarwissenschaftler
 Ivano Gianola (* 1944), Schweizer Architekt
 Jgor Gianola (* 1970), Schweizer Rockmusiker  
 Marc Gianola (* 1973), Schweizer Eishockeyspieler
 Rinaldo Gianola (* 1956), italienischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, Naturpark im mittelitalienischen Latium
 Oasi blu di Gianola, Meeresschutzgebiet im mittelitalienischen Latium